Siegfried Tschierschky ist der Name folgender Personen:

* Siegfried Tschierschky (Jurist) (1872–1937), deutscher Jurist, Kartellfachmann und Verbandsfunktionär
 Siegfried Tschierschky (Architekt) (1898–1965), deutscher Architekt und Hochschullehrer